IMM est un sigle qui peut désigner :
 International Mercantile Marine Co. ;
 Institut mutualiste Montsouris ;
  ;
 IMM Shopping Mall, Singapour ;
 Industries mécaniques maghrébines, un fabricant tunisien et algérien de l'automobile de la marque Isuzu ;
 Interface Machine to Machine.
International Medical Mediation, distributeur Français de dispositifs médicaux pour la France.